

Прізвища 

 Йоан Руський (1690—1730) — православний святий, воїн та сповідник, чудотворні мощі якого спочивають у Греції.
 Павло Руський — православний святий мученик, що походив з Руси-України й прийняв кончину від турків 1683 року в Константинополі.

Значення 
 Руський — в українській мові такий, що відноситься до часів починаючи з княжої доби до XIX століття в Руси-України або до її населення — русинів-українців та русинок-українок.
 Руський Батальйон Гірських Стрільців — добровольчий (охотничий) український батальйон австрійської армії створений у 1849 році за ініціативи Головної Руської Ради.
 Великий князь Руський
 Грошик руський — назва монет, які карбували у Львові впродовж 2-ї половини XIV століття для Королівства Руського.
 Руський домен короля — юридичний термін на означення частини території колишнього Галицько-Волинського князівства.
 Руський жіночий кружок — галицька жіноча організація заснована у Коломиї в 1893 році, з 1920-х років — філія «Союзу українок».
 Закон Руський — система звичаєвого права, що діяла в Руси у 9-11 століттях.
 Руський Каганат — умовна назва держави, що, на думку деяких істориків, могла існувати у IX сторіччі на теренах Східної Європи.
 Карпато-руський загін — підрозділ Добровольчої армії, сформований у 1918 році емігрантами з Галичини та Буковини.
 Руський клуб — об'єднання (фракція) послів русинів-українців Галицькому сейму 1—6-го скликань.
 Руський лев — золотий лев на лазуровому тлі. Герб і головна гербова фігура Руського королівства, Руського воєводства й Західно-Української Народної Республіки.
 Літопис руський — український переклад Іпатського літопису.
 Руський правотар домовий — перший популярний юридичний довідник для населення, що був написаний 1885 року «чистою народною мовою».
 Роман руський — вид рослин з родини айстрових (Asteraceae), поширений у Європі.
 Рябчик руський — багаторічна рослина родини Лілійних.
 Руський Собор — полонофільський політичний комітет, заснований у Львові в травні 1848 року.
 Руський театр — український професійний театр при товаристві «Просвіта» в Ужгороді.

Географічні значення

Боратинець-Руський — село в гміні Сім'ятичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства.
 Руський-Брід — село в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства.
 Косув-Руський — село в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства.
 Сток-Руський — село в гміні Морди Седлецького повіту Мазовецького воєводства.
 Явірник-Руський — село в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства.

Руський Крстур — село в общині Кула Західно-Бацького округу, Воєводина.

Руський Грабовець — село, громада в окрузі Собранці, Кошицький край, Східна Словаччина.
 Руський Потік — село в Снинському окрузі Пряшівського краю.

Руський Мочар — село в Закарпатській області, Великоберезнянському районі.
 Руська Поляна — село Черкаського району Черкаської області.
 Рава-Руський район — колишній район Львівської області.
 Чернелів-Руський — село Тернопільського району Тернопільської області.